Tomo puede referirse a:
 Tomo (libro), la división de un libro; no la física según su encuadernación y decidida habitualmente por el editor (el volumen), sino la temática decidida por el autor, aunque lo más habitual es que coincidan.
 El sufijo griego (-τομος) que significa "que corta" (microtomo, neurótomo) o "que se corta o divide algún objeto o sustancia" (átomo, tricótomo), y que menos frecuentemente aparece también como prefijo (tomografía). CT

Nombre de persona 
 Tomo Milicevic
 Tomo Česen
 Tomo Sakurai

Otros 
 TOMOS (TOvarna MOtorjev Semedela), fábrica de motocicletas.
 TOMO (tomar)

Notas 

Prefijos